Dassenrijk (Velden), een landgoed in Velden
 Dassenburcht, hol van een familie dassen